Bàybars I dit «el Ballester» (mar negra, 1223 - Damasc, 1277), soldà mameluc bahrita o kiptxak del Caire (1260-1277).
 Bàybars II, soldà mameluc bahrita o kiptxak del Caire (1309-1310).
 Bàybars al-Mansurí, general i historiador egipci